Денис Гусев:
 Гусев, Денис Александрович (род. 1981) — российский культурист.
 Гусев, Денис Владимирович (род. 1976) — российский политик.